Луар () — покинутое село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. В XXI веке руинизировано.

География 
Находится на правом берегу реки Ардон в Алагирском ущелье.

История 
Селение Луар занимала одна фамилия Цогоевых, предок которых — Цогой, по преданию был выходцем из Архона. Цогой имел двух братьев, Кадза и Албора, которые после выселения из Луара образовали фамилии Кадзаевых и Алборовых, обосновавшихся в ряде мест Центральной и Южной Осетии.

Транспорт 
Село доступно по Транскавказской магистрали, либо от посёлка Геологов, либо от Нижнего Унала. Также от села идёт горная дорога до Архонского рудника.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Алагирского района